Julio César Talaviña Quispe (Lima, 17 de maio de 1989) é um futebolista peruano que atua como atacante. Atualmente está no Juan Aurich do Peru.

Referências 

Futebolistas do Peru
Naturais de Lima